Pénicaud – famiglia francese di pittori a smalto della scuola di Limoges

Persone 
 Éric Pénicaud – musicista francese
 Muriel Pénicaud – politica francese
 Nardon Pénicaud – pittore a smalto francese
 Pierre Pénicaud – pittore a smalto francese